Гран-при Монако 1983 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1983 года. Прошёл на трассе в Монте-Карло, Монако. Соревнования состоялись 15 мая 1983 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако